Балша може бити:

 Балша (име), српско мушко име
 Балша Балшић, вишезначна одредница
 Балша Божовић, политичар
 Балша Рајчевић, умјетник
 Балша Радуновић, кошаркаш
 Балша Брковић, књижевник

остало:

 Балша (Хунедоара), насеље у Румунији
 Општина Балша (Хунедоара), општина у Румунији

Види још 

 Балшићи